XVI Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1989 odbyły się w Szwecji między 23 września a 7 października 1989 roku. Mecze rozgrywane były w Örebro oraz w Sztokholmie .

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego. Mistrzostwo po raz pierwszy wywalczyła  reprezentacja Włoch pokonując w 4-setowym finale reprezentację Szwecji (14:16 15:7 15:13 15:7  ).

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 12 drużyn które zostały podzielone na 2 grupy. Do półfinałów awansowały dwa pierwsze zespoły z obu grup. Zespoły z obu grup z miejsc 3 i 4 walczyły obsadzając miejsca od 5 do 8, zaś zespoły z miejsc 5 i 6 walczyły obsadzając miejsca od 9 do 12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa I 
Tabela

Wyniki

Grupa II 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9-12

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
1989 w piłce siatkowej
1989 w Szwecji
Piłka siatkowa w Szwecji
Sport w Sztokholmie
Sport w Örebro